Акбай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Акбай — село в Аральском районе Кызылординской области.
 Акбай — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.